Челиос () — фамилия. Известные носители:
 Челиос, Джейк (род. 1991) — американский хоккеист, сын Криса Челиоса.
 Челиос, Крис (род. 1962) — американский хоккеист.